Сапата, Запата ( — «ботинок», «башмак») — распространённая испанская фамилия и топоним. Известные носители:

 Сапата, Алексис (род. 1995) — колумбийский футболист.
 Сапата, Алонсо (род. 1958) — колумбийский шахматист, гроссмейстер (1984).
 Сапата, Густаво (род. 1967) — аргентинский футболист, полузащитник.
 Сапата, Дуван (род. 1991) — колумбийский футболист, нападающий клуба «Удинезе».
 Сапата, Иларио (род. 1958) — панамский боксёр.
 Сапата, Карен (род. 1982) — перуанская шахматистка.
 Сапата, Кармен (1927—2014) — американская актриса.
 Сапата, Кристиан (род. 1986) — колумбийский футболист.
 Сапата, Лаура (род. 1956) — мексиканская актриса.
 Сапата, Марио (1920—?) — перуанский шахматист.
 Сапата, Робинсон (род. 1978) — колумбийский футболист.
 Сапата, Хайме (род. 1957) — эквадорский живописец.
 Сапата, Эмилиано (1879—1919) — мексиканский революционер.
 Сапата, Энджи (1989—2008) — трансгендерная женщина, которая была избита до смерти в Грили, штат Колорадо.
 Сапата, Эуфемио (1873—1917) — мексиканский революционер, генерал Армии освобождения юга.

 Сапата Тамайо, Орландо (1967—2010) — кубинский диссидент.

Топонимы 
 Сапата (полуостров) — полуостров на острове Куба
 Сапата (болото) — природоохранная территория на Кубе.
 Запата (округ, Техас) — округ в штате Техас, США.
 Запата (Техас) — невключённая территория штата Техас, США.

Другие значения 
 «Вива Сапата!» (1952) — фильм режиссёра Элиа Казана.
 «Вива Сапата!» (2003) — фильм режиссёра Луиса Карлуса Ласерды.